Алекса́ндр Ани́симов:

 
 Анисимов, Александр Васильевич (1901—1944) — председатель Исполкома Колпинского райсовета, организатор обороны Колпино в годы Великой Отечественной войны.
 Анисимов, Александр Викторович (1935—2022) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации (2001), член-корреспондент РААСН (1994).
 Анисимов, Александр Давыдович (1909—1984) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 
 Анисимов, Александр Леонидович (1961—2012) — историк, журналист, киевовед.
 
 Анисимов, Александр Фролович (1897—1933) — советский лётчик-испытатель.